Лубенников — фамилия. Известные носители:
 Лубенников, Иван Леонидович (1951—2021) — российский художник-монументалист.
 Лубенников, Леонид Игнатьевич (1910—1988) — советский партийный и государственный деятель.